Latif – nome di persona

Persone 

 Mohamed Latif – calciatore egiziano
 Shazad Latif – attore britannico
 Mahmoud Laṭīf – politico e ingegnere egiziano